IMO – Nemzetközi Tengerészeti Szervezet
 IMO – Nemzetközi Matematikai Diákolimpia (International Mathematical Olympiad)